LDD pode se referir a:

 LEGO Digital Designer, um software CAD para projeto de modelos Lego
 ldd (Unix), é um utilitário de sistemas operacionais do tipo Unix que Lista Dependências Dinâmicas
 Linguagem de definição de dados, uma linguagem de programação utilizada para definição de estruturas de dados

Desambiguação